Де́воншир — многозначный термин:

 Девон (графство)
 Герцог Девоншир
 Девоншир (линейный корабль)

Фамилия 
 Девоншир, Алан (род. 1956) — английский футболист.